Куфаев — фамилия; имеет женскую форму Куфаева.

Известные носители 
 Куфаев, Игорь Сулейманович (род. 1966) — русско-британский художник, автор, йог, духовный учитель.
 Куфаев, Михаил Николаевич (1888—1948) — русский и советский библиограф, историк книги, книговед, профессор.